The Hansom Driver é um filme curto do gênero comédia norte-americano de 1913. O filme foi dirigido, produzido e estrelado por Mack Sennett.

Elenco 
 Mack Sennett
 Ford Sterling
 Mabel Normand
 Alice Davenport

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco